Adenauerplatz ist der Name folgender Plätze in Deutschland:
 Adenauerplatz (Berlin)
 Adenauerplatz (Bielefeld)
 Adenauerplatz (Friedrichshafen)
 Adenauerplatz (Heidelberg)

Siehe auch:
 Adenauerplatz, Roman von Friedrich Christian Delius (1984)
 Konrad-Adenauer-Platz